Booty Star: Glock Tawk — дев'ятий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 18 вересня 2007 р. лейблами Nickypearl.com і Sumo Productions. Дистриб'ютор: City Hall Records. Оформлення: Dscreet Multimedia. Разом із CD постачалося DVD. Окремо також вийшли DVD: «Booty Star: Glock Tawk 2» та «Booty Star: Glock Tawk 3». На внутрішньому вкладиші диску видання 2009 року зазначено сольну платівку Cake, яку зрештою не випустили.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми